Хольгерссон — шведская фамилия. Известные носители:
 Хольгерссон, Лав (1993) — шведская боксёрша.
 Хольгерссон, Маркус (1985) — шведский футболист.